Чикасо:

 Чикасо — назва північноамериканського народу, що проживає в штатах Міссісіпі, Луїзіана і Оклахома
 Чикасо — мова народу Чикасо

Географічні об'єкти 

 Чикасо — місто в штаті Алабама, США
 Чикасо — село в штаті Огайо, США
 Чикасо — район міста Луїсвілл, штат Кентуккі, США
 Чикасо — назва двох округів у США